Синойки́зм ( от  «вместе» +  «заселяю») — в Древней Греции объединение нескольких первичных общин в общем городском центре, историзм. Синойкизм способствовал формированию органов центрального управления полисом.

Наиболее известным примером синойкизма в Древней Греции являются Афины, образовавшиеся около X в. до н.э в результате объединения нескольких демов (сельских общин) Аттики, что подтверждается как античной традицией (миф о Тесее), так и археологическими данными.

Также синойкизм послужил возникновению Рима (в середине VIII в. до н. э.).

Архаичная Греция

Крит 
Один из первых примеров синоецизма в исторической Греции можно найти на Крите. До второго тысячелетия греческие поселения как на материке, так и на острове Крит состояли из разрозненных деревень без центральной администрации. Однако разработка и строительство больших дворцов на Крите является самым ранним примером строительства с целью централизованной власти и управления. Синоецизм на Крите сочетал в себе административные, коммерческие и религиозные коннотации, поскольку концентрация государственных обязанностей в одном месте позволяла эффективно функционировать. Это развитие больших дворцовых сооружений совпало со взрывом минойского искусства и заморской торговли и, вероятно, было движущим фактором при строительстве этих зданий. Этот период расширенной торговли и зарубежных связей также определяется термином "дворцовая экономика", который был популяризирован сэром Артуром Эвансом, когда он раскопал и описал экономическую деятельность Кносского дворца. Огромные масштабы перераспределительной экономики Крита, а также его зарубежных торговых сетей свидетельствуют о переходе от культуры преимущественно натурального сельского хозяйства к культуре высокоорганизованной и иерархически структурированной цивилизации.

Микенская Греция 
Микенский синоэцизм развивался аналогично минойскому на Крите. Слабо связанные и географически разбросанные деревни в конечном итоге сосредоточили политическую власть в дворцовых центрах, которые возглавлял ванакс, сравнимый с королем. Свидетельства из Мессении свидетельствуют о том, что эта роль возникла как простая руководящая роль в небольших деревнях. По мере того как рос размер деревни, росла и власть родов, которые контролировали важное ремесленное производство. По мере того как микенское общество росло и развивало все более воинственные тенденции, ванаксы создавали более защищенные и централизованные центры, из которых они могли править. Затем ванакс возглавил бы централизованную государственную администрацию, населенную как местными элитами, так и дворцовыми властями. Синоецизм в Микенской Греции затем получил дальнейшее развитие по мере того, как высоко защищенные и экономически эффективные политические центры, управляемые ванаксом, приобретали все большую популярность среди жителей уязвимых поселений на периферии территории дворца. Кроме того, синоецизм при ванаксе и дворцовой администрации обеспечивался не только военной силой, но и экономическими налогами; однако дамос (сельские общины) сохраняли значительную степень автономии от этих центральных общин.

Классическая Греция

Развитие 
В Древней Греции общество было разделено на демос (δῆμοι, κῶμαι; "сельский народ" или "сельские деревни") и "асты" (ἄστυ) или "полис" (πόλις). Полис был местом обитания княжеской знати, джентри и аристократии, а также жреческих и военных семей. Различие между "демосом" и "полисом" было политически очень важным в этих древних государствах. Между двумя органами власти страны и города существовал большой антагонизм. Там, где коммерция и торгашество стали доминировать в культуре и идеологии, они поощряли мужчин жить вместе в больших городах и развивать демократию. В городах-государствах классической Греции синоецизм произошел, когда "демос" объединился с "политией" и подчинил ее, обычно силой, в одном государстве..

В полисе синойкистес был человеком, который, согласно традиции, осуществлял синойкизм либо с помощью харизмы, либо путем прямого завоевания; впоследствии ему поклонялись как полубогу. Часто синойкисты осуществляли синоецизм в интересах консолидации политической власти для себя.

Тесей 
Самым известным синойкистом был мифический и легендарный Тесей, который освободил Аттику от критской гегемонии и восстановил независимость Греции под руководством Афин. Поступая таким образом, Тесей эффективно консолидировал власть нескольких слабо связанных между собой небольших городов-государств, расположенных в сельской местности, для себя, ликвидировав местное самоуправление, которое приняло форму небольших городских советов и магистратур. Согласно Фукидиду, Тесей основал в Афинах новый центральный Пританейон, важное здание с руководящими административными функциями, а также множество других зданий с административными и религиозными функциями, чтобы создать единое государство. Фукидид также приписывает Тесею "Синоэцию", что переводится как "Праздник единения"..

Коэн Ван Гелдер признает, что современные ученые в целом не согласны с этим традиционным основанием Афин из-за множества неточностей, таких как, когда это произошло или был ли синоецизм результатом политических намерений или культурных. Физические записи Аттики и Афин оставили многие элементы происхождения Афин от Тезея непримиримыми.

Томас привел аргументы в поддержку единства территории Аттики к концу микенского периода. Хотя ее аргументы кажутся мне убедительными, они не являются абсолютным доказательством синойкизма бронзового века; однако политическое объединение должно было предшествовать физическому синойкизму в конце бронзового века или быть результатом его, так что на пороге железного века Афины были единственным государством в Аттике. О. Следует также принять во внимание размышления Бронера о большом количестве свинца, обнаруженного в микенском фонтане на Акрополе и афинском хранилище Лаврия.

Аристотель 
В Аристотель Политика Синоецизм был инициирован сообществом. Сообщества объединились бы, чтобы консолидировать власть, легализовать и обеспечить соблюдение этих общих представлений о том, что приемлемо, а что нет. Для Аристотеля синоецизм - это то, что побуждает цивилизацию формировать правительства. Он начинается как союз между мужчиной и женщиной, которые создают домашнее хозяйство. Домохозяйства, в свою очередь, ищут более крупные сети других связанных домохозяйств, пока сообщество не достигнет точки, на которой оно может поддерживать себя, чтобы способствовать обеспечению коллективного блага. Синоэцизм греческих индивидуумов в домохозяйствах, городах и более крупных сообществах обеспечивает уровень стабильности, который предоставляется тем, кто участвует в союзе. Согласно Аристотелю, именно благодаря синоецизму греки способны отличать себя от чужаков, которых в противном случае считают варварами. Политика исповедует фундаментальную веру в то, что без законов и справедливости, которые обеспечивает синоэцизм, человечество - просто еще одно животное. В политике Аристотеля преобладает концепция общественной силы. Считается, что греки сами по себе слабее, чем если бы они действовали как единое целое. Они уязвимы перед наводнениями и голодом, а также болезнями, которые сводят на нет их исключительный вклад в греческий мир. Вместо этого греки, как государство, могут производить и создавать сверх своих индивидуальных пределов.

Культура 
До синоецизма люди на материковой части Греции последовательно разделяли схожие идеологии и культурные убеждения. Примечательно, что греки обладали общей системой письменности как архаической, так и классической, которая помогала отдельным и различимым деревням формировать более крупные сплоченные государства. Работает как у Гомера Илиада и Одиссея опишите исторически единый греческий фронт против иностранцев в Анатолии, которым греки также восхищались и прославляли его повсеместно. "Илиада даже создает исторический прецедент единства некоторых греческих государств.Клан за кланом высыпали из кораблей и хижин на равнину... неисчислим, как листья и цветы в свое время... Афиняне из своей великолепной цитадели,... граждане Аргоса и Тиринфа из Великих стен ... войска ... из великой крепости Микен, из богатого Коринфа, ... из Кносса,... Фестос... и другие войска, у которых были свои дома на Крите Ста городов.Существует исторический литературный прецедент греческого синоецизма до того, как многие события в области демократии или олигархии произошли в 5-м и 3-м веках, очерчивающих Киклос архаической Греции.

Фестивали 
У древних греков праздники представляли собой возможность продолжить синоецизм, а также реформировать или укрепить его. Фестивали были центральными местами для многочисленных и разрозненных греческих городов-государств, где можно было обмениваться информацией и поддерживать социальные отношения. Олимпийские игрыбудучи, пожалуй, крупнейшим примером синоецизматических фестивалей, были панэллинистическим соревнованием, в рамках которого привлекались греки международного масштаба. На играх греки признавали основные сходства между собой и другими городами-государствами, получая общее удовольствие от соревнований, что способствовало расширению представлений о синоэцизме благодаря спортивному представительству городов-государств. Отдельные спортсмены получили бы известность и признание за победы в соревнованиях для своих городов. Теоретически, более высокие уровни видимости для городов-государств предоставили бы больше возможностей для расширения суверенитета и утверждения себя в качестве реальных политических единиц. Олимпийские перемирия являются свидетельством этого эффекта. Если бы один город-государство вторгся или вступил в войну с другим городом-государством во время олимпийского перемирия, агрессор не был бы допущен к играм. Таким образом, присутствие представителя спортсмена на играх означало признание собственного суверенитета города-государства в панэллинистическим масштабе.

Религия 
В Политике Аристотеля ответственность полиса заключается в его почитании богов. Из-за этого многие религиозные роли фактически были выборными должностями и обязанностями деме в целом. Успешный синоецизм также можно объяснить надлежащей интеграцией новой или реформированной государственной религии. В 408-407 годах до н.э. синоедство городов Линдос, Иалисус и Камир образовало новое родосское государство. Синоецизм отражен в выборе их одноименного священника, поскольку они были выбраны из владений трех коллективных государств, которые в настоящее время составляют Родос. Синоецизм Родосского государства можно точно датировать по ежегодным выборам упомянутых священников.

Олигархии 
Древнегреческие государства, не управляемые демократическим путем, использовали слово "полис" в своих публичных документах для обозначения суверенной власти. Дорический состояния Крит и Спарта сохранил полис отдельно от демоса. Еще во втором веке нашей эры критские города продолжали обозначать себя словом "полис". Спарта однако, отклоняясь от этого использования слова, в древних законах он называл себя "дамос" (δᾶμoς), потому что он никогда не думал о себе как о теле, противостоящем [15]
Müller гласит: "В олигархический в штатах, как и в Элиде, люди в более поздние времена почти постоянно оставались в деревне; и часто случалось, что деды и внуки никогда не видели города: существовали также сельские суды и другие постановления, призванные компенсировать преимущества городской жизни. Где суды находились на расстоянии, и не было стимула к машиностроению и внутренней торговле (см. Термин банаусос), древние привычки жизни продолжали существовать гораздо дольше."

Где-то в начале 360-х годов до н.э. город Мегаполис, расположенный в Аркадия, был основан для координации конфедерации городов-государств против спартанской гегемонии в регионе. В попытке политически объединить различные города-государства-члены конфедерации, совет десяти ойкисты. Это междугороднее объединение представляет собой синоэцизм между сообществами региона в полисы Мегаполиса с целью централизации политической власти.

Демократии 
Народное правительство впервые было создано в богатых и густонаселенных греческих городах Ионии. Из этой истории происходит слово и понятие "демократия". Этот синоецизм был одной из основных причин возникновения киклоса в древней Элладе. Синоецизм также произошел в Мантинее: в пятом веке, после синоецизма, она стала демократией; в четвертом веке она снова была разделена ("диойкизм") и образовалась олигархия. Позже новые политические потрясения вызвали еще один синоэцизм, установив таким образом еще одну демократию. Это также произошло в других аркадских городах Тегее и Херайе.
Расположение Мантинеи на материковой части Греции.
В древних Афинах деревни Аттики объединялись с афинским полисом; следовательно, "демос" и "полис" стали идентичными в Афинах, и первое слово стало предпочтительным для обозначения всего государства.Четырехуровневая классовая система, описанная Солоном на основе дохода либо путем денежного обогащения, сельскохозяйственного производства, либо иным образом, была введена в 6 веке как способ разграничения граждан и остального населения. Эти четыре класса были снова преобразованы при Клейсфене в еще десять племен как способ дальнейшей демократизации политической системы и лишения большей власти немногих избранных. Общая тенденция передачи власти в Афинах от небольшого числа сконцентрированных к большему и более равномерно распределенному проценту граждан является результатом перехода от разрозненной группы деревень к коллективному единственному полису. Представительство граждан-землевладельцев помогало представлять расширенные интересы Афин, такие как пуповина, коммерческие и аграрные предприятия. Демократический характер демократии в Афинах способствовал синоэцизму такого густонаселенного центра в Древней Греции.

Делийская лига 
Афинская империя, также известная как Делосская лига, представляла собой совокупность греческих городов-государств, в основном расположенных вокруг Эгейского моря, которые действовали под гегемонией Афин. Этот союз первоначально служил цели координации единого греческого фронта против предполагаемой надвигающейся персидской угрозы против ионийских городов-государств, которые граничили с ним.Члены Делийской лиги были вынуждены принести присягу на верность лиге и в основном вносили денежные взносы, но в некоторых случаях жертвовали корабли или другие силы. Было также так, что многие демократические члены Лиги были обязаны Афинам своей свободой от олигархического или тиранического правления. Из-за этого Афины получили подавляющее преимущество в системе голосования, опираясь на поддержку демократических городов-государств, которым помогли Афины. В 454 году Афины перенесли казну Делосской лиги с острова Делос в афинский Парфенон. Извлекая большую выгоду из притока денежных средств, поступающих от 150-330 членов, Афины использовали деньги, чтобы укрепить свое собственное военно-морское превосходство, а оставшиеся средства использовали для украшения города искусством и архитектурой. Чтобы сохранить новый синоецизм, Афины начали использовать свои значительно расширенные вооруженные силы для обеспечения членства в Лиге. Города-государства, которые хотели покинуть альянс, были наказаны Афинами с применением силы, такие как Митилена и Мелос. Афины больше не считались ее союзниками, и в конце концов стали называть членов Делосской лиги "всеми городами, которыми правят Афины". Афины также распространили свою власть на членов Лиги посредством судебных решений. Синоецизм при Афинской империи обеспечивался путем разрешения вопросов между государствами в Афинах судами, состоящими из афинских граждан, и обеспечения исполнения этих решений с помощью афинских вооруженных сил.

Митиленское восстание 
В 428 году до н.э. Митилена добилась независимости от Афинской империи путем запланированного восстания. Несмотря на то, что восстание так и не произошло, Митилини оказалась бы в центре синоецизма Лесбоса в попытке консолидировать политическую власть под контролем города до такой степени, чтобы можно было свергнуть гегемонию Афин. Успешный синоецизм Лесбоса при митиленских олигархах заставил бы Афины пересмотреть свои отношения с городом из-за его централизованной организации ресурсов острова. К несчастью для Митилини, Афины узнали об этом планируемом синоэцизме и осадили город. Победившие афиняне сначала проголосовали за убийство всех граждан мужского пола и порабощение женщин и детей, но затем отменили свое решение и передали только лидеров восстания. Под усиленным афинским правлением и наблюдением Митилина была подвергнута принудительному синоецизму под Афинами, а ее автономия была ограничена. Афинские граждане были отправлены на Лесбос, чтобы укрепить афинское присутствие на Лесбосе путем сбора налогов с лесбиянок. Городские стены Митилини также были демонтированы во времена афинского правления.

Диоецизм 
Диоецизм - это, по сути, противоположность синоецизму, освобождение городов, поселков или деревень от их ассоциации с полисом. Этот процесс может проявляться несколькими способами, такими как поселение новых, но независимых общин на бывшей территории Константинополя на земле, заброшенной из-за сокращения численности населения, или сокращение Салоник из их бывших районов за пределами городских стен из-за оккупации сельской местности турками. Завоеватель может разрушить полис по разным причинам. В рамках урегулированияТретья Священная война в 346 году до н.э. Амфиктионовой лиге было поручено уничтожить 21 или 22 города Фокиды, многие из которых уже были сожжены. Они выбрали метод раздвоения, вернув полисы в их составные кумаи, или деревни. Затем городские укрепления были демонтированы. Это относительно умеренное разрушение было отменено Афинами и Фивами несколько лет спустя, поскольку они симпатизировали Фокиде, но их руки были юридически связаны. Города были реконструированы, и более крупные государства помогли Фокису восстановить укрепления.

Спартанский царь Павсаний, избрав метод раздробления, а не завоевания, освободил город Платеи и предоставил им независимый статус "автономии". После победы над оккупирующими персами Спарта восстановила автономию Платеи и власть над их городом и прилегающими территориями, что отличает их от более крупной гегемонии Афин в регионе Аттика. Этот диоецизм имел серьезные политические коннотации для спартанцев, которые снова вторглись во времяПелопоннесская война, когда на нее снова ссылались платейцы как на способ предупреждения против вмешательства Спарты в их суверенитет или их интересы. Легитимности диоецизма и коннотаций, которые он привнес в то, что Платея является независимым городом-государством от Афин, было достаточно, чтобы это заставило вторгшихся спартанцев вступить в переговоры, а не насильственно разрушить город и его окрестности.

Древний Рим 
В Древнем Риме некоторыми из видов поселений, которые были включены синоецизмом в более крупные муниципальные образования, были префектура (префектура), неавтономная деревня, управляемая префектом; оппидум, укрепленный автономный город; кастеллум, небольшое укрепленное место, находящееся под военной юрисдикцией или ранее находившееся под военной юрисдикцией; форум, рыночная площадь; conciliabulum, место собраний; vicus, небольшое частное поселение без правительства; canabae, поселение иждивенцев вблизи военной базы; pagus, сельская деревня; gens, племенной кантон;сальтус, поселение колонистов (фермеров) в большом поместье, часть которого они арендовали у кондуктора (управляющего); и колония, поселение колонистов из Рима.

Как археологический объект 
Синоецизм также обозначает древний критский археологический памятник на западной окраине Труллос. Артефакты, обнаруженные на этом месте, включают терракотовую статуэтку быка, бронзовую статуэтку и керамику позднего минойского периода.

Примечания

Ссылки 
 

Древняя Греция